Marvel Super-Heroes, diverse pubblicazioni della Marvel Comics
Marvel Super Heroes, un videogioco del 1995
Marvel Super Heroes, un gioco di ruolo del 1984
Marvel Super Heroes Adventure Game, un gioco di ruolo del 1998
The Marvel Super Heroes, una serie televisiva degli anni sessanta